Le tournoi d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute du 9 au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Serena Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Coco Vandeweghe.

Faits marquants 
 On note le forfait de la Russe Maria Sharapova en raison d'une blessure à l'avant-bras gauche, de la Française Alizé Cornet, de l'Allemande Mona Barthel, de l'Italienne Karin Knapp, de l'Américaine Varvara Lepchenko et de la Croate Ajla Tomljanović.
 En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2016)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2016
Sport en Californie en 2016
Tennis en mars 2016
Sport aux États-Unis en mars 2016
Mars 2016 aux États-Unis